Винт:
 Винт — крепёжное изделие для соединения деталей, одна из которых может быть с внутренней резьбой.
 Винт (шнек) — устройство, служащее для преобразования направления и величины силы.
 Архимедов винт, винт Архимеда — механизм, использовавшийся для подъёма воды из водоёмов в оросительные каналы.
 Лопастной винт — устройство с лопастями, преобразует движение вращения в поступательное движение.
 Воздушный винт, пропеллер — лопаточная машина (лопастной агрегат).
 Несущий винт — воздушный винт с вертикальной осью вращения, обеспечивающий подъёмную силу летательному аппарату (как правило, вертолётам).
 Рулевой винт — воздушный винт вертолёта, предназначенный для компенсации реактивного момента и управления по курсу. См. также Фенестрон.
 Гребной винт — наиболее распространённый движитель судов.
 Винт — упорядоченная пара коллинеарных векторов. Раздел векторного исчисления, изучающий операции над винтами, называется винтовое исчисление.
 Винт (карточная игра)
 Винт (фильм) — российский фильм 1993 года.
 Винт (сокр. от винчестер) — сленговое название жёсткого диска.
 Винт — сленговое название кустарно приготовленных препаратов из эфедрина, псевдоэфедрина или препаратов, их содержащих (КППЭ), а также наркотика первитина.
 Винт, Морис Дин (род. 1964) — британский актёр.
 Винт, Тынис Энделевич (1942—2019) — эстонский художник.
 Винт Разболтайло — персонаж мультфильма «Утиные истории», механик-изобретатель.
 Винтик — персонаж книг о Незнайке, механик-изобретатель.

См. также 
 
 
 Передача винт-гайка — механическая передача, преобразующая вращательное движение в поступательное, или наоборот.

Примечания